Первенство СССР между командами союзных республик по шахматам 1983 — 16-е первенство.

Проходило в августе 1983 года в Москве в рамках 8-й Спартакиады народов СССР. По итогам предварительных соревнований сформировано 3 финальных группы, где по круговой системе разыгрывались места: 1-я группа (1—6-е), 2-я (7—12-е) и 3-я (13—17-е); состав команды: 6 шахматистов и 2 шахматистки.

1-я группа  
 1. Москва (А. Карпов, Т. Петросян, Ю. Балашов, С. Долматов, С. Макарычев, Е. Васюков, А. Юсупов — запасной, Е. Фаталибекова, Л. Зайцева) — 23 очка; 
 2. Грузинская ССР (Т. Георгадзе, Б. Гургенидзе, З. Азмайпарашвили, Г. Зайчик, Э. Убилава, З. Стуруа, Э. Гуфельд — запасной, М. Чибурданидзе, Н. Гаприндашвили) — 21½; 
 3. Ленинград (М. Тайманов, А. Кочиев, Л. Юдасин, А. Лукин, А. Ермолинский, М. Цейтлин, В. Оснос — запасной, И. Левитина, Е. Быстрякова) — 21; 
 4. УССР — 19½; 
 5. Латвийская ССР — 18½; 
 6. Армянская ССР — 16½;

2-я группа  
 7. РСФСР — 30 очков; 
 8. БССР — 23; 
 9. Казахская ССР — 21½; 
 10. Узбекская ССР — 16½; 
 11. Азербайджанская ССР — 15½; 
 12. Молдавская ССР — 13½;

3-я группа  
 13. Эстонская ССР — 22 очка; 
 14. Киргизская ССР — 18; 
 15. Литовская ССР — 18; 
 16. Туркменская ССР — 12; 
 17. Таджикская ССР — 10.  

Лучшие индивидуальные результаты: 1-я мужская доска — Г. Агзамов (Узбекская ССР) — 6 из 8; 1-я женская доска — Е. Ахмыловская (РСФСР) — 6 из 8.

Литература

Ссылки 
 16th Soviet Team Chess Championship: Moscow 1983 

Первенства СССР между командами союзных республик по шахматам
1983 год в шахматах
1983 год в Москве